21-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 19 апреля по 12 ноября 1959 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (девятый чемпионский титул).

По итогам сезона 1958 года из класса «А» выбыл ленинградский «Адмиралтеец», его место занял СКВО из Ростова-на Дону. Действующий чемпион московский «Спартак» свою первую победу одержал только в седьмом туре — над кишинёвской «Молдовой». До этого он уступил московскому «Динамо» и «Зениту» и сыграл вничью с «Динамо» из Тбилиси, «Шахтёром», «Локомотивом», «Торпедо». Первый круг с отрывом в четыре очка выиграло столичное «Динамо». Клуб сыграл лишь одну ничью, победив во всех остальных матчах. Динамовец Юрий Кузнецов забил пять мячей в шести сыгранных им встречах.

Во втором круге «Локомотиву» удалось приблизиться к столичному «Динамо». Однако сравняться по очкам с бело-голубой командой железнодорожники не смогли. В заключительном матче «Локомотив» сыграл с «Динамо» с результатом 1:1. За пять минут до конца встречи счёт сравнял Генрих Федосов. В итоге московское «Динамо» стало чемпионом, «Локомотив» занял второе место, тбилисское «Динамо» — третье.

Итоговая таблица 

Опротестованы и переиграны матчи:
 02.05.1959, «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Москва) 2:3 (Фомин, Голубев — Соколов-2, Шаповалов), после матча подан протест от «Динамо», в котором указывалось, что в игре не было доиграно 52 секунды, и был засчитан гол, который не пересек полностью линии ворот, чего не видел судья, находившийся в 22-25 метрах от ворот. Протест был отклонен как необоснованный, но затем представители обеих команд договорились переиграть матч
 20.09.1959, «Шахтёр» (Сталино) — ЦСК МО (Москва) 1:2 (И.Федосов — В.Агапов, Стрешний), прерван на 84-й минуте: на поле выбежали зрители, недовольные решениями судьи; результат матча аннулирован, матч переигран 9 ноября

Чемпионская гонка

Составы призёров 

«Динамо» Москва

* без учёта аннулированного матча против«Динамо» Киев (3:2, Соколов — 2, Шаповалов).

Старший тренер: Михаил Якушин

«Локомотив» Москва

Старший тренер: Евгений Елисеев

«Динамо» Тбилиси

Старший тренер: Андрей Жордания

Призы

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1959
1959